Авиагонка на приз Макробертсона () состоялась в октябре-ноябре 1934 года в рамках празднования столетия Мельбурна. Результат гонки зафиксировал изменения в авиации, произошедшие в 1933—1934 годах — появление серийных цельнометаллических пассажирских авиалайнеров (Douglas DC-2, Boeing 247), способных соревноваться на дальность и время полёта с рекордными самолётами специальной постройки (De Havilland DH.88).

Идею перелёта Англия-Австралия предложил мэр Мельбурна Харолд Смит, а приз в 75 000 фунтов предоставил австралийский промышленник Макферсон Робертсон, владелец титульного спонсора — кондитерской MacRobertson. Маршрут был скопирован с трассы перелёта Джима Моллисона 1931 года. Робертсон потребовал, чтобы гонка была настолько безопасной, насколько можно, поэтому на маршруте протяжённостью 18 200 км были устроены пять обязательных пунктов посадки и 22 заправочные станции. Не было никаких ограничений на размер самолёта и численность экипажа, однако было запрещено принимать на борт подменных пилотов после старта. Самолёты должны были быть сертифицированы в стране происхождения.

Наибольшее число заявок на участие подали американцы; британцы были вторыми по численности, но действительно достойных машин у них не было. Только в январе 1934 года Джеффри де Хэвиленд заявил, что сумеет предоставить в срок машину с «победными» данными, если немедленно получит твёрдый заказ на как минимум три машины. Своё слово он сдержал, и в итоговом стартовом протоколе оказалось 3 двухмоторных гоночных DH.88 деревянной конструкции.

20 октября 1934 гонка стартовала с аэродрома ВВС Великобритании в Суффолке в присутствии 60 000 зрителей. Старт пришлось дважды откладывать из-за толп зевак на взлётной полосе; из 64 заявленных машин стартовали только 20. Участники, самостоятельно прокладывавшие курс, разделились — одни летели прямо на Багдад, другие на промежуточную дозаправку в Италии. 21 октября в Италии погиб экипаж британцев Гилмена и Бэйтса на Fairey Fox. На последующих этапах разбились (без жертв) ещё шесть машин. Всего за зачётные 2 недели до финиша сумели добраться девять экипажей из двадцати (четыре из девяти — на машинах де Хэвиленда трёх разных типов).

В итоговой таблице пассажирские лайнеры заняли почётное второе и третье места (Boeing проиграл второе место голландцам из-за вынужденной посадки всего в 60 км от финиша):

 Скотт и Кэмпбелл-Блэк (Великобритания) на DH.88 — 71 час 00 минут
 Пармантье, Молл, Принс, Ван Брюгге (Нидерланды, KLM) на Douglas DC-2 — 90 час 13 минут
 Тёрнер и Пенгборн (США) на Boeing 247-D — 92 час 55 минут
 Кэткарт-Джонс и Уоллер (Великобритания) на DH.88 — 108 час 13 минут
 МакГрегор и Уокер (Новая Зеландия) на Miles Hawk Major — 7 дней 14 часов (лучший результат среди одномоторных машин)
 Стодард и Стодард (Великобритания) на Airspeed AS.5 Courier — 9 дней 18 часов
 Джимми Мелроуз (Австралия) на DH.80 — 10 дней 16 часов (единственный участник-одиночка)
 Хансен и Дженсен (Великобритания) на Desoutter Mk.II — более 11 дней
 Хьюитт, Кей и Стюарт (Новая Зеландия) на DH.89 — 14 дней
Не вошли в победный зачёт:
 (Великобритания) на Miles M.3 Falcon: прибыл к финишу 20 ноября
 Дэйвис и Хилл (Великобритания) на Fairey IIIF: 24 ноября
 Парер и Хемсуорт (Австралия) на Fairey Fox I: сойдя с дистанции в Париже, тем не менее добрались до финиша 13 февраля 1935 года
 Райт и Уорнер (США) на Lambert Monocoupe 145: сошли с дистанции в Калькутте
 Моллисон и Джонсон (Великобритания) на DH.88: после прохождения Карачи заблудился, совершил посадку в Джабалпуре. Из-за отсутствия высокооктанового топлива самолёт был заправлен обычным бензином, в результате чего при перелёте в Аллахабад двигатели были повреждены.
 Гейзендорффер, Асьес, Пронк (Нидерланды) на Pander S4: самолёт разрушен после аварии в Аллахабаде, экипаж уцелел
 Шоу (Великобритания) на B.A. Eagle: сошёл с дистанции в Бушире
 Вудс и Беннетт (Австралия) на Lockheed Vega: при посадке в Алеппо самолёт перевернулся и более в гонке не участвовал.
 Стэк и Тёрнер (Великобритания) на Airspeed Viceroy: из-за множества технических проблем сошёл с дистанции в Афинах
 Кокран и Пратт (США) на Granville Gee Bee R-6H: повредив закрылки при посадке в Бухаресте, сошёл с дистанции
 Гилмен и Бэйтс (Великобритания) на Fairey Fox I: самолёт разбился в Италии, экипаж погиб.

Самолёт-победитель с бортовым номером G-ACSS сохранился и выставлен в английском частном музее Shuttleworth Collection. DC-2, такой же, как занявшая второе место машина KLM, установлен памятником в австралийском городке Олбери, где голландский экипаж совершил последнюю посадку перед финишем в Мельбурне.

См. также 
 Кубок Шнейдера

Источники 
 Lewis, Peter. 1970. British Racing and Record-Breaking Aircraft. Putnam

Ссылки 

 John Burford. England-Australia
 О самолёте-памятнике в Олбери
 MacRobertson Air Race - State Library of NSW
 MacRobertson Air Race - Uiver Memorial Community Trust, Albury NSW
 Comet DH88 - fastest from England to Australia
 Художественный телефильм о гонке «The Great Air Race» на imdb.com
 Tom Campbell Black co-winner of the MacRobertson London to Melbourne Air Race 1934

История авиации
Авиационные конкурсы и награды
1934 год в спорте
Спорт в Великобритании в 1934 году
1934 год в Австралии